Uragan bezeichnet:

 eine Korvette der Karakurt-Klasse der russischen Marine, siehe Mytischtschi (Schiff)
 Satelliten des Satellitennavigationssystems der Russischen Föderation, siehe GLONASS
 das Mehrfachraketenwerfersystem 9P140 Uragan
 einen militärischen Raumgleiter aus dem umstrittenen MiG-105-11-Programm, siehe Uragan (Raumgleiter)
 ein Schädlingsbekämpfungsmittel Uragan D2 (früher Zyklon B) mit dem Wirkstoff Blausäure